Американская певица Билли Айлиш выпустила один студийный альбом, три мини-альбома и один концертный альбом. В ноябре 2015 года, в возрасте 13 лет, Айлиш загрузила на SoundCloud песню «Ocean Eyes», сразу же ставшую хитом. Благодаря этому успеху уже в следующем году она подписала контракт с Darkroom и Interscope Records. В августе 2017 года Айлиш выпустила свой дебютный мини-альбом «Don't Smile at Me». Он был написан Айлиш вместе с продюсером, её братом Финнеасом О’Коннеллом и в основном включает в себя песни в стиле электропоп с элементами R&B и джаза. «&Burn» и «Lovely» были совместной работой с Винсом Стейплсом и Халидом соответственно. Песни Айлиш также появлялись в саундтреках — «Ocean Eyes» в фильме «Весь этот мир» (2017), «Bored» в «13 Reasons Why (A Netflix Original Series Soundtrack)» (2017) и «Lovely» на «13 Reasons Why: Season 2 (Music from the Original TV Series)» (2018).

Её дебютный студийный альбом «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» был выпущен в марте 2019 года. Альбом включает в себя всемирно успешный сингл «Bad Guy», занявший первое место в чарте Billboard Hot 100. Ремикс на эту песню был сделан также вместе с Джастином Бибером. Дополнительные синглы в поддержку записи включали в себя песни «You Should See Me in a Crown», «When the Party’s Over», «Bury a Friend» и «Wish You Were Gay». В музыкальном плане, альбом «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» был описан критиками в жанрах поп, электропоп, авангард и арт-поп. Песни альбома исследуют такие темы, как современная молодость, наркомания, разбитое сердце, самоубийство и психическое здоровье, с лирической чувственностью юмора и ужаса; Айлиш сказала, что альбом был вдохновлен осознанными сновидениями и ночными кошмарами . С конца 2019 до начала 2021 года Айлиш выпустила несколько коммерчески успешных синглов — «Everything I Wanted», «No Time to Die», «My Future», «Therefore I Am» и «Lo Vas a Olvidar», причем последний был в сотрудничестве с Розалией для телесериала «Эйфория». Айлиш собирается выпустить свой второй студийный альбом «Happier Than Ever» 30 июля 2021 года.

Песни

См. также 
 Дискография Билли Айлиш

Примечания 

Списки песен по исполнителям
Песни Билли Айлиш